Nanto ist der Name folgender Orte:
 Nanto (Toyama), Stadt in der Präfektur Toyama in Japan
 Nanto (Venetien), Kommune in der Provinz Venetien in Italien